Jassy ist:
 der deutsche Name von Iași, Stadt in Rumänien, historisch die wichtigste Stadt des Fürstentums Moldau
 Jassy (Qoradaryo), Fluss in Kirgisistan
 der Originaltitel von Zigeunerblut (1947), britischer Spielfilm von Bernard Knowles (1947)

Jassy ist der Familienname von:
 Andy Jassy (Andrew R. Jassy; * 1968), US-amerikanischer Geschäftsmann, CEO von Amazon Web Services

Siehe auch:
 Frieden von Jassy, Friedensvertrag zwischen dem Russischen Kaiserreich und dem Osmanischen Reich (1791)
 Operation Jassy-Kischinew, sowjetische Militäroperation im Zweiten Weltkrieg (1944)